Emma Bærentzens Legat var fra 1925 til 1990 et dansk stipendium, oprettet af forfatteren Emma Bærentzen og tildelt danske billedkunstnere, skuespillere, musikere og skønlitterære forfattere. Legatfondens formue var baseret på 300.000 kroner testamenteret til formålet af Emma Bærentzen, arvet fra hendes morfar der havde ejet jernstøberiet på Mors.

Modtagere

Kilder 
 Emma Bærentzens Legat  på litteraturpriser.dk
Litteraturpriser fra Danmark